Kuhlenhagen bezeichnet:

 Kuhlenhagen (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kuhlenhagen (Elbe), aus einem Elbe-Altarm entstandener See in der Kreuzhorst südöstlich von Magdeburg, Sachsen-Anhalt

siehe auch Gut Kulenhagen